Фёдор Саве́льевич Хитру́к (, Тверь, Российская империя — 3 декабря 2012, Москва, Россия) — советский и российский режиссёр, художник и сценарист мультипликационного кино, педагог, переводчик; народный артист СССР (1987), лауреат двух Государственных премий СССР (1976, 1982) и Национальной премии ГДР (1971).

Биография 
Фёдор Хитрук родился  в Твери в еврейской семье и был средним из трёх братьев. Отец — слесарь, а позже инженер Савелий Давыдович Хитрук (1887—1983), в последние годы жизни — пенсионер республиканского значения, происходил из Полоцка; мать — Анна Антоновна Хитрук (урождённая Нахамчик, 1893—1985), была родом из Риги. Родители поженились в 1914 году в Риге, там же родился их старший сын Михаил (1915—2007). В 1917 году родители переехали в Тверь, где родились средний сын Фёдор и его младший брат Владимир (1921—1993). В 1924 году семья переехала в Москву, а после того как отец окончил Плехановскую академию, его отправили как представителя Станкоэкспорта в командировку в Германию заниматься закупкой оборудования (1931—1934). Жили главным образом в Штутгарте, где будущий мультипликатор занимался в художественно-ремесленном училище.

В 1936 году, уже в Москве, учился в художественном техникуме ОГИЗа, позднее — в Институте повышения квалификации художников-графиков (). После просмотра мультфильмов У. Диснея на I Московском международном кинофестивале (1935) заинтересовался мультипликацией и по совету знакомого художника решил поступить на киностудию «Союзмультфильм», но в течение долгого времени получал отказ.

С ноября 1937 года начал работать мультипликатором-стажёром, а с 1938 — мультипликатором на студии «Союзмультфильм».

В августе 1941 года, после начала войны, был отправлен на полгода учиться в Институт иностранных языков, эвакуированный в Ставрополь-на-Волге. После обучения служил переводчиком в штабе 3-го Украинского фронта, командовал взводом радиоперехвата 17-й воздушной армии. После войны в течение двух лет был военным переводчиком в Берлине, в ноябре 1947 года вернулся на студию «Союзмультфильм».

С 1961 по 1983 год — режиссёр киностудии. У первого фильма «История одного преступления» был большой успех. Сегодня фильм считается началом нового стиля в советской мультипликации, отличного от канона 1950-х — 1960-х, похожего на диснеевский.

Фёдор Хитрук — режиссёр короткометражных мультфильмов для взрослых в разных жанрах. Наиболее известны сатира на бюрократию «Человек в рамке» (1966), притча об одиночестве человека в современном обществе «Остров» (1973), пародия «Фильм, фильм, фильм» (1968), притча «Лев и Бык» (1984). Автор трёх мультфильмов о Винни-Пухе.

Был членом художественного совета «Союзмультфильма». В 1980-х годах занимал должность художественного руководителя студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран».

В 1956—1981 годах преподавал на курсах художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм», в 1980—2003 — на Высших курсах сценаристов и режиссёров, где «был одним из инициаторов создания отделения по подготовке режиссёров-мультипликаторов». Почётный профессор ВГИКа (2002).

В апреле 1993 года он и три других ведущих мультипликатора (Ю. Б. Норштейн, А. Ю. Хржановский, и Э. В. Назаров) основали мультипликационную Школу-студию «Шар».

Переводчик литературы об анимации, один из составителей международного словаря терминов по анимации. Автор многих статей об анимационном кино, воспоминаний.

Был вице-президентом Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) (1980—1988). С 1995 года — почётный президент Международного фестиваля анимационных фильмов «Золотая рыбка». С 1996 по 2000 год — почётный президент Ассоциации анимационного кино России.

Член Союза кинематографистов СССР (с 1956, билет № 0036). С 1981 года — секретарь правления Союза кинематографистов СССР. Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Член ВКП(б) с 1949 года.

До своей кончины жил в Москве, на Ленинском проспекте, дом № 41.

Скончался 3 декабря 2012 года в Москве на 96-м году жизни. Кремация прошла на Хованском кладбище; урна с прахом захоронена на Новодевичьем кладбище (3 уч.).

Семья 
 Первая жена — Мария Мотрук (1916—1984), художник-мультипликатор.
 Сын — Андрей Хитрук (1944—2019), музыковед, преподаватель фортепиано в Государственном музыкальном колледже имени Гнесиных, заслуженный работник культуры РФ.
 Внуки: Анастасия Хитрук (род. 1975), американская скрипачка, дочь Андрея Хитрука и пианистки Елены Арамовны Татулян (род. 1943).
 Вторая жена — Галина Николаевна Шведова (1928—2021), врач.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968) — за заслуги в области советского киноискусства
 Народный артист РСФСР (1977) — за заслуги в области советского киноискусства
 Народный артист СССР (1987) — за большие заслуги в развитии советского киноискусства
 Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1976) — за мультипликационные фильмы: «Фильм, фильм, фильм…», трилогию о Винни-Пухе, «Остров», «Дарю тебе звезду»
 Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1982) — за художественно-публицистический фильм «О спорт, ты — мир!»
 Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (1999)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971, № ордена: 691837)
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1998) — за большой личный вклад в развитие отечественного киноискусства.
 Национальная премия ГДР (1971) — за фильм «Юноша Фридрих Энгельс»
 Специальный приз Президента Российской Федерации «За выдающийся вклад в развитие российского кино» за 2001 год (2002).

Призы на фестивалях 
 1962 — МКФ в Сан-Франциско (Приз «Золотые Ворота», фильм «История одного преступления»)
 1963 — МКФ короткометражных фильмов в Оберхаузене (Почётный диплом, фильм «История одного преступления»)
 1964 — ВКФ в Ленинграде (Первая премия в разделе мультипликационных фильмов, фильм «История одного преступления»)
 1964 — МКФ в Венеции (Приз «Бронзовый лев Святого Марка», фильм «Топтыжка»)
 1964 — VI МКФ фильмов для детей и юношества в Венеции (Приз, фильм «Топтыжка»)
 1965 — МКФ в Корке (Почётный диплом, фильм «Каникулы Бонифация»)
 1966 — ВКФ в Киеве (Первая премия в разделе мультипликационных фильмов, фильм «Каникулы Бонифация»)
 1966 — МКФ анимационных фильмов в Мамае (Приз «Золотой Пеликан» в номинации детских фильмов, фильм «Каникулы Бонифация»)
 1967 — II МКФ фильмов для детей в Тегеране (Поощрительный диплом, фильм «Каникулы Бонифация»)
 1969 — МКФ короткометражных фильмов в Кракове (Почётный диплом, фильм «Фильм, фильм, фильм!»)
 1970 — МКФ короткометражных фильмов в Тампере (Приз, фильм «Фильм, фильм, фильм!»)
 1970 — МКФ неигрового и анимационного кино в Лейпциге (Премия «Золотой голубь», фильм «Юноша Фридрих Энгельс»)
 1971 — МКФ короткометражных фильмов в Оберхаузене (Премия международного Жюри народных университетов, фильм «Юноша Фридрих Энгельс»)
 1973 — МКФ анимационных фильмов в Нью-Йорке (Серебряная медаль, фильм «Фильм, фильм, фильм!»)
 1973 — МКФ в Коломбо (Приз за лучший короткометражный фильм, фильм «Фильм, фильм, фильм!»)
 1974 — ВКФ в Баку (Вторая премия по разделу мультипликационных фильмов, фильм «Остров»)
 1974 — МКФ в Каннах (Гран-при за короткометражный фильм, фильм «Остров»)
 1974 — IX МКФ короткометражных фильмов в Кракове (Гран-при «Золотой Дракон Вавеля», Денежная премия, Диплом «СИДАЛЬК», фильм «Остров»)
 1975 — МКФ в Каннах (Специальный приз жюри (основной конкурс короткометражных фильмов), фильм «Дарю тебе звезду»)
 1977 — X Всесоюзный кинофестиваль в Риге (Вторая премия по разделу мультфильмов — мультфильм «Икар и мудрецы»)
 1983 — МКФ «Cinanima» в Эшпинью (Почётный диплом в категории фильмов от 3 до 12 минут, фильм «Лев и бык»)
 1983 — XIV МКФ короткометражных фильмов в Тампере (фильм назван лучшим анимационным фильмом года «За мастерское владение стилем классической анимации», фильм «Лев и бык»)
 1984 — МКФ анимационных фильмов в Торонто (Приз зрителей, фильм «Лев и бык»)
 1997 — Премия им. В. Старевича
 2005 — Х Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале (Приз «За вклад в профессию»)
 2006 — МКФ анимационных фильмов в Анси (Приз жюри «За достижения в профессии»)
 2006 — Премия «Ника» — за выдающийся вклад в российский кинематограф.
 2006 — XVIII МКФ анимационных фильмов в Загребе (Animafest) (Приз «За вклад в профессию»).

Фильмография

Режиссёр 
 1962 — История одного преступления
 1964 — Топтыжка
 1965 — Каникулы Бонифация
 1966 — Человек в рамке
 1967 — Отелло-67
 1968 — Фильм, фильм, фильм
 1969 — Винни-Пух
 1970 — Юноша Фридрих Энгельс (совм. с В. Курчевским, К. Георги, К. Георги)
 1971 — Винни-Пух идёт в гости
 1972 — Винни-Пух и день забот (совм. с Г. Сокольским)
 1973 — Остров
 1973 — Равновесие страха (совм. с Э. Назаровым, В. Зуйковым)
 1974 — Дарю тебе звезду
 1976 — Икар и мудрецы
 1977 — За день до нашей эры (экспериментальный ролик) (совм. с Ю. Норштейном)
 1982 — Олимпионики
 1983 — Лев и Бык

Сценарист 

 1964 — Топтыжка
 1965 — Каникулы Бонифация
 1965 — Сказка о царевиче и трёх лекарях
 1966 — Человек в рамке
 1967 — Отелло-67
 1968 — Фильм, фильм, фильм (совм. с В. Головановым)
 1969 — Винни-Пух (совм. с Б. Заходером)
 1970 — Юноша Фридрих Энгельс (совм. с В. Курчевским, К. Георги, К. Георги)
 1971 — Винни-Пух идёт в гости (совм. с Б. Заходером)
 1972 — Винни-Пух и день забот (совм. с Б. Заходером)
 1973 — Остров
 1974 — Дарю тебе звезду 
 1976 — Икар и мудрецы
 1982 — Олимпионики
 1983 — Лев и Бык
 1986 — Три новеллы

Художник-мультипликатор 

 1938 — Ивашко и Баба-Яга
 1938 — Охотник Фёдор
 1938 — Сказка о добром Умаре
 1938 — Сказка про Емелю
 1939 — Дядя Стёпа
 1940 — Медвежонок
 1940 — Любимые герои
 1941 — Муха-Цокотуха
 1943 — Сказка о царе Салтане
 1948 — Волшебный ковёр
 1948 — Охотничье ружьё
 1948 — Серая Шейка
 1948 — Слон и муравей
 1948 — Цветик-семицветик
 1949 — Гуси-лебеди
 1949 — Кукушка и скворец
 1949 — Лев и заяц
 1949 — Чудесный колокольчик
 1949 — Скорая помощь
 1950 — Волшебный клад
 1950 — Когда зажигаются ёлки
 1950 — Крепыш
 1950 — Лиса-строитель
 1950 — Сказка о рыбаке и рыбке
 1951 — Высокая горка
 1951 — Друзья товарищи
 1951 — Лесные путешественники
 1951 — Ночь перед Рождеством
 1951 — Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
 1952 — Аленький цветочек
 1952 — Валидуб
 1952 — Каштанка
 1952 — Сармико
 1953 — Волшебный магазин
 1953 — Ворона и лисица, кукушка и петух
 1953 — Непослушный котёнок
 1953 — Полёт на Луну
 1953 — Храбрый Пак
 1954 — Царевна-Лягушка
 1954 — Козёл-музыкант
 1954 — На лесной эстраде
 1954 — Опасная шалость
 1954 — Оранжевое горлышко
 1954 — Стрела улетает в сказку
 1955 — Заколдованный мальчик
 1955 — Необыкновенный матч
 1955 — Ореховый прутик
 1955 — Пёс и кот
 1955 — Снеговик-почтовик
 1955 — Стёпа-моряк
 1955 — Трубка и медведь
 1955 — Храбрый заяц
 1955 — Это что за птица?
 1956 — Двенадцать месяцев
 1956 — Девочка в джунглях
 1956 — Приключения Мурзилки (выпуск 1)
 1956 — Старые знакомые
 1957 — В некотором царстве…
 1957 — Знакомые картинки
 1957 — Опять двойка
 1957 — Снежная королева
 1958 — Кошкин дом
 1958 — Мальчик из Неаполя
 1958 — Петя и Красная Шапочка
 1958 — Сказ о Чапаеве
 1958 — Тайна далёкого острова
 1959 — Скоро будет дождь
 1959 — Ровно в три пятнадцать
 1959 — Приключения Буратино
 1960 — Железные друзья
 1960 — Мурзилка на спутнике
 1960 — Непьющий воробей. Сказка для взрослых
 1960 — Разные колёса
 1960 — Человечка нарисовал я
 1961 — Большие неприятности
 1961 — Ключ
 1961 — Семейная хроника
 1963 — Бабушкин козлик. Сказка для взрослых
 1991 — Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы

Художественный руководитель 
 1973 — Равновесие страха 
 1975 — Бегемотик
 1984 — Кот в колпаке
 1985 — Кутх и мыши
 1985 — Волчок
 1995 — Аттракцион
 2001 — Соседи

Мультипликационные части немультипликационных фильмов 
 Режиссёр
 1968 — Зигзаг удачи (художественный)
 1971 — Болтун-«активист» (сюжет из киножурнала «Фитиль»: «Фитиль № 112») (совм. с Г. Сокольским)
 1973 — Любить человека
 1975 — Бегство мистера Мак-Кинли (художественный)
 1980 — О спорт, ты — мир! (документально-игровой)

 Сценарист
 1971 — Болтун-«активист» (сюжет из киножурнала «Фитиль»: «Фитиль № 112») (совм. с А. Аркановым)

 Художник
 1973 — Любить человека

Участие в документальных фильмах 
 1997 — Анимация от А до Я
 1999 — Фёдор Хитрук. Профессия — аниматор
 2002 — Портреты эпохи. Фёдор Хитрук
 2003 — Хитрук и все-все-все
 2004 — Русская магия
 2004 — Союзмультфильм: Сказки и Были
 2004 — Волшебная Русь
 2005 — Режиссёр-мультипликатор (фильм 1, из документального сериала об искусстве мультипликации «Фабрика чудес»)
 2006 — Невесомая жизнь
 2006 — Евгений Леонов. Исповедь
 2011 — Эдуард Назаров (из телевизионного документального цикла «Острова»)

Библиография 
 Хитрук Ф. «Разговор о профессии» — Статья в книге-сборнике: Асенин С. Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. М. Искусство, 1983, 207с., Тираж 25 000 экз.
 Хитрук Ф. Сотворение фильма, или Несколько интервью по служебным вопросам. — М., 1990.
 Фёдор Хитрук — Воспоминания. Киноведческие записки № 73 — 2005
 Хитрук Ф. Профессия — аниматор: В 2-х тт. — Т. 1-2. — М.: Гаятри, 2008, ISBN 978-5-9689-0137-8,

Переводы 
 Of Mice and Magic. A History of American Animated Cartoons. Переводчик Хитрук Ф. С.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия отечественного кино: Хитрук Федор Савельевич (биография)
 
 
 
 
 

17-я воздушная армия
Участники Одесской операции (1944)
Члены КПСС
Художники-мультипликаторы
Персоналии:Союзмультфильм
Винни-Пух
Лауреаты Каннского кинофестиваля
Лауреаты Венецианского кинофестиваля
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты премии «Ника»
Члены Союза кинематографистов СССР
Фёдор Хитрук
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Умершие от болезни Паркинсона
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Долгожители России
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства